

Patronyme 

 Lorenzo Lotto (1480-1556), peintre vénitien ;
 Izydor Lotto (1840-1927), violoniste polonais.

Toponyme 

 Lotto, station italienne du métro de Milan.

Titres 

 Lotto (2016), chanson du boy's band sud-coréano-chinois EXO publiée en single.

Autres 

 Lotto Sport Italia S.p.A, équipementier sportif italien.
 Lotto, jeu de la Loterie nationale belge.